Boonsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boonsboro (Maryland)
 Boonsboro (Virginia)
Siehe auch
 Boonesboro